Генри, Брайан ():
  — американский поэт, переводчик и критик, лауреат премии памяти Джорджа Богина Поэтического общества Америки (2001).
 Генри, Брайан Тайри (род. 1982) — американский актёр.